Se entiende por mapa de caracteres aquellas aplicaciones que facilitan el acceso a una paleta de elementos basados en el estándar de codificación Unicode, posibilitando el uso de unos 143924 caracteres provenientes de alfabetos, sistemas ideográficos y colecciones de símbolos o caracteres especiales, como símbolos matemáticos, técnicos, musicales, iconos, letras de distintos idiomas, etcétera, sin necesidad de conocer la codificación de los mismos y evitando el uso de la combinación de teclas Alt + código,  método de acceso a estos caracteres especiales.

Los sistemas Windows, Macintosh o Linux disponen de recursos de gestión de mapa de caracteres, como  Mapa de caracteres (Windows), Paleta de caracteres de Apple Mac SO o Gucharmap (Mapa de caracteres de GNOME).

Véase también 

 ASCII
 Unicode
Mapa de caracteres (Windows)
Gucharmap (Mapa de caracteres de GNOME)

Enlaces externos 

Terminología informática